Анаста́сий (от , в свою очередь от  — Воскресение) — мужское имя греческого происхождения. Женская форма — Анастасия. Краткая форма — Анастас.

Известные носители 
 Анастасий, Феликс и Дигна (ум. 853) — мученики Кордовские.
 Анастасий Персиянин — христианский святой, преподобномученик
 Анастасий Печерский (конец XII — начало XIII) — преподобный Русской церкви
 Анастасий Синаит — игумен Синайского монастыря.
 Анастасий Струмицкий (1774—1794) — православный мученик
 Анастасий Суппентонийский (ум. 570) — святой настоятель монастыря в Суппентонии.

 Анастасий — предстоятель Албанской православной церкви
 Анастасий — архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский патриарх.
 Анастасий I (ум. 599) — патриарх Антиохийский (559—570, 593—599).
 Анастасий II (ок. 550—609) — патриарх Антиохийский (599—609).

 Анастасий (Александров) — епископ Ямбургский, викарий Санкт-Петербургской епархии, учёный-славист
 Анастасий (Братановский-Романенко) — епископ Русской православной церкви
 Анастасий (Воскресенский) (ок. 1790—1855) — архимандрит Русской православной церкви.
 Анастасий (Грибановский) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Кишинёвский и Хотинский; впоследствии епископ Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), митрополит Восточноамериканский и Нью-Йоркский, второй, после митрополита Антония (Храповицкого), председатель Архиерейского синода РПЦЗ.
 Анастасий (Добрадин) (1828—1913) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Воронежский и Задонский.
 Анастасий (Ключарёв) (1777—1851) — епископ Русской православной церкви, епископ Екатеринославский и Таганрогский.
 Анастасий (Кононов) (1896—1986) — епископ Древлеправославной церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию).
 Анастасий (Кримка) — митрополит Молдовы (1608—1617; 1619—1629), каллиграф, миниатюрист и поэт
 Анастасий (Меткин) — митрополит Симбирский и Новоспасский Русской православной церкви
 Анастасий (Опоцкий) (1830—1905) — епископ Русской православной церкви, епископ Олонецкий и Петрозаводский.
 Анастасий (Суржик) (род. 1948) — церковный деятель неканонической РПЦЗ (В).
 Анастасий (Шистеров) (род. 1964) — старообрядческий епископ Курской епископии с титулом епископ Екатеринодарский и Кавказский.

Папы римские 
 Анастасий I (?—401) — папа римский с 27 ноября 399 по 19 декабря 401 года.
 Анастасий II (?—498) — папа римский с 24 ноября 496 по 19 ноября 498 года.
 Анастасий III (?—913) — папа римский с апреля 911 по июнь 913 года.
 Анастасий IV (не позднее 1073 года—1154) — папа римский с 8 июля 1153 по 3 декабря 1154 года.
 Анастасий Библиотекарь (810—879) — антипапа в 855 году, историк и переводчик.

Византийские императоры 
 Анастасий I — византийский император (491—518)
 Анастасий II — византийский император (715—716)

См. также 
 Святой Анастасий
 Флавий Анастасий Павел Проб Сабиниан Помпей Анастасий (упоминается в 517) — государственный деятель Восточной Римской империи.

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки